Norwalk (Ohio)
 Norwalk (Californië)
 Norwalk (Connecticut)
 Norwalk (Iowa)
 Norwalk (Wisconsin)

Norwalk kan ook betrekking hebben op:
 Norovirus, ook wel Norwalk virus genoemd.